Abbadia Cerreto, een gemeente in de Italiaanse provincie Lodi, regio Lombardije
 Abbadia Lariana, een gemeente in de Italiaanse provincie Lecco. regio Lombardije
 Abbadia San Salvatore, een middeleeuws Italiaans stadje in Toscane, en behoort tot de provincie Siena